Никитю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Никитюк Андрій Олександрович (1994) — український футболіст.
 Никитюк Віктор Іванович (1954) — радянський футболіст.
 Никитюк Мирослав Леонідович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Никитюк Наталія Григорівна (1977) — українська бандуристка, член Національної Спілки Кобзарів України.
 Никитюк Роман Федорович (1993) — український футболіст.

Див. також 
 Микитюк
 Нікітюк